Szwajcaria:
 Surses – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Albula
 Surses – retoromańska nazwa doliny Oberhalbstein
 Surses – dawny okręg (Kreis) w kantonie Gryzonia